Livo Zanardo – giocatore di curling italiano
 Lorella Zanardo – attivista e scrittrice italiana femminista
 Renato Zanardo – militare italiano